Capron kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Capron (Illinois)
Capron (Oklahoma)
Capron (Virginia)